Степан Чернышов:
 Чернышов, Степан Ильич (1926—2004) — советский работник железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.
 Чернышов, Степан Петрович (1862 — после 1928) — русский врач, невропатолог и терапевт.